Esistono più comuni francesi con questo nome

Flée – nel dipartimento della Côte-d'Or
Flée – nel dipartimento della Sarthe

Voci correlate 
 Flee